Cratere Russell – cratere lunare
Cratere Russell – cratere su Marte